Příjmení Milenković nosí více významných osobností:

 Aleksandar Milenković (* 1967) – srbský sportovec
 Ana Milenković (* 1980) – srbská zpěvačka
 Nikola Milenković (* 1997) – srbský profesionální fotbalista